

Села:
 Лебедівка — Житомирська область, Звягельський район
 Лебедівка — Київська область, Вишгородський район
 Лебедівка — Київська область, Яготинський район
 Лебедівка — Луганська область, Сватівський район
 Лебедівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Лебедівка — Харківська область, Великобурлуцький район
 Лебедівка — Харківська область, Сахновщинський район
 Лебедівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Лебедівка — Черкаська область, Кам'янський район
 Лебедівка — Чернігівська область, Козелецький район
Інфраструктура:
 Лебедівка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці